Sherwood Forest bezeichnet

 den Sherwood Forest, einen Landschaftspark, der das Dorf Edwinstowe in Nottinghamshire (England) umgibt und mit der Sagengestalt Robin Hood in Verbindung gebracht wird.
 Sherwood Forest (Computerspiel), ein Computerspiel von Phoenix Software aus dem Jahr 1982

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sherwood Forest (Alabama)
 Sherwood Forest (Delaware)
 Sherwood Forest (Florida)
 Sherwood Forest (Georgia)
 Sherwood Forest (Indiana)
 Sherwood Forest (Maryland)
 Sherwood Forest (Massachusetts)
 Sherwood Forest (Mississippi)
 Sherwood Forest (North Carolina)
 Sherwood Forest (South Carolina)
 Sherwood Forest (Virginia)
 Sherwood Forest (Wisconsin), im Green Lake County

Der Abschnitt in militärischen U-Booten, in dem sich die vertikalen Raketenschächte befinden, wird zuweilen Sherwood Forrest genannt.